Reinshagen (Remscheid), een plaats in de Duitse gemeente Remscheid
 Reinshagen (Lalendorf), een plaats in de Duitse gemeente Lalendorf
 Reinshagen (Morsbach), een plaats in de Duitse gemeente Morsbach
 Reinshagen (Much), een plaats in de Duitse gemeente Much
 Reinshagen (Satow), een plaats in de Duitse gemeente Satow